Бююкчекмедже — район провінції Стамбул, Туреччина
 Бююкчекмедже (озеро) —  лиман, що утворився в місці впадіння річки Карасудере в Мармурове море
 Бююкчекмедже (гребля) — гребля на озері Бююкчекмедже в районі Бююкчекмедже провінції Стамбул
 Бююкчекмедже (міст) — кам'яний арковий міст, розташований у Бююкчекмедже
 Бююкчекмедже (бухта) - бухта